Az Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show (eredeti címén The Goldilocks and the 3 Bears Show) című egész estés amerikai 3D-s számítógépes animációs film az Állatmesék 3. mozifilmje, Robert Southey A három medve története című 1837-ben megjelent könyve alapján készült. 

Amerikában 2008. december 16-án, Magyarországon pedig 2012. április 25-én mutatták be.

Cselekmény 
Ez a mese átdolgozza Aranyfürtöcske és a három mackó történetét és modern környezetbe helyezi át a cselekményt. A jól ismert mese alaposan átdolgozott változatban látható. Aranyfürt ezúttal nemcsak a medvék házát fedezi fel, hanem a medvéket is. Aranyhaj szemtelenül szemrevaló és elkényeztetett tévésztárocskává válik, és a hírességek fényűző életét éli. Beleegyezik abba, hogy egy Big Brother jellegű új valóságshow részére összeköltözzön a három rakoncátlan medvével. Ezzel azt veszi fejébe, hogy a következő epizódot a szerény körülmények között élő medvecsaláddal forgatja és a családot bevezeti a csillogás világába. Lassacskán mind a négyen rádöbbennek arra, hogy mindegyikük meg akarja nyerni a versenyt, ahhoz pedig el kell viselniük egymást, amely ennyire makacs mackók társaságában bizony elég nehéz feladat. Aranyhajú eközben nem számít arra, hogy a három medvétől ennél sokkal fontosabb tanulságot kap cserébe: megtanítják neki, hogy a család mennyire fontos.

Szereposztás

Érdekességek 
Bizonyos internetoldalakon Állati mesék 3.: Az Aranyhaj és a három medve-show címen van feltüntetve, más internetoldalakon a DVD-borítón látható, Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show az eredeti magyar hivatalos cím. A korhatárt bizonyos oldalakon 12-nek tüntetik fel, egy internetoldal szöveggel tünteti fel 6-nak. Bizonyos oldalakon 7 (?) perc, más oldalakon 78 perc a  feltüntetett időtartam, az Unstable Fables (Állati mesék) angol wiki oldalon 78 perc van feltüntetve.

Források 
 
 Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show a bookline.hu-n
 Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show a filmkatalogus.hu-n
 Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show a tv.hir24.hu-n
 Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show a tutifilmek.hu-n
 Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show a mediamarkt.hu-n

További információk 
 
 Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show a wikia.com-on
 Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show az index.hu-n
 Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show a dvdbluray.hu-n
 Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show a telehold.hu-n
 Állati mesék 3.: Az Aranyfürt és a három medve-show filmrészlet a YouTube-on

2008 filmjei
Amerikai számítógépes animációs filmek
Amerikai filmvígjátékok
Amerikai családi filmek